Dreyer puede estar referido a:

Personas 
 Carl Theodor Dreyer (1889-1968), director de cine y guionista danés.
 Carlos Dreyer (1895-1975), pintor, fotógrafo y coleccionista alemán radicado en el Perú.
 Günter Dreyer (1943-), egiptólogo alemán.
 Johan Ludvig Emil Dreyer (1852-1926), astrónomo danés.
 Maria Luise Anna "Malu" Dreyer (1961-), política alemana.

Miscelánea 
 El ciclo Dreyer, película española estrenada en 2006.